Вильдбах: нем. Wildbach

Топонимы

Ойконимы 
 Вильдбах — бывшая община в политическом округе Дойчландсберг в Австрии, в федеральной земле Штирия. В настоящее время небольшое поселение (нем. Rotte) и кадастровая община в ортшафте Дойчландсберг.

Гидронимы 
 Вильдбах (приток Вурма) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Вильдбах (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.

Примечания

Ссылки